Saint-André (Dalhem), een deelgemeente van het Belgische Dalhem (Nederlands: Sint-Andries)

 Saint-André (Charente), deelgemeente van Louzac-Saint-André
 Saint-André (Haute-Garonne)
 Saint-André (Gers)
 Saint-André (Pyrénées-Orientales)
 Saint-André (Savoie)
 Saint-André (Tarn)
 Saint-André (Réunion)

ook:

Zie ook
Andreas (apostel), met wie meestal Sint Andreas bedoeld wordt